Église des Minimes fait allusion au fait que l’édifice religieux appartient (ou appartenait dans le passé) à l'Ordre des Minimes. 

En 
 Église des Minimes (Vienne)
En 
 Église Saints-Jean-et-Étienne-aux-Minimes,  communément désignée « église des Minimes », à Bruxelles,